Abrahamsberg (wijk) - wijk in Stockholm
 Abrahamsberg (metrostation) - station voor bovengenoemde wijk